Куршан ():
 Куршан (Мен и Луара) — коммуна во Франции, департамент Мен и Луара.
 Куршан (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.